Oña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Oña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Oña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar